Ел Бањадеро има више значења:

 Ел Бањадеро (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бањадеро (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Бањадеро (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бањадеро (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Бањадеро (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику